La Situation est le titre de plusieurs œuvres :
 La Situation, un journal français publié entre 1867 et 1868 ;
 La Situation, un film américain sorti en 2006.

Voir aussi